La famille Adoaldi (Aldoi ou Addoldo) est une famille patricienne de Venise, originaire d'Andros, d'où elle partit habiter à la Rivo Alto (Rialto) en 962 et produisit des tribuns. Elle ne fut pas admise au patriciat à la clôture du Maggior Consiglio, mais seulement en 1310, après la conjuration de Bajamonte Tiepolo.

Elle fit édifier : 
 l'église de San Stae 
 l'église San Simeone Piccolo

Elle s'éteignit avec Niccolò en 1433.

Les armes des Adoaldi sont de gueules à la fasce d'argent chargé d'un oiseau d'azur.

Bibliographie 
 .
 .
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Notes et références 

Famille de la république de Venise
Patronyme italien